

Patronyme 
Madeley est un patronyme porté notamment par :

 Anna Madeley (1976-), actrice de cinéma et de télévision britannique ;
 Paul Madeley (1944-2018), footballeur anglais ;
 Walter Madeley (1873-1947), syndicaliste et homme politique sud-africain.

Toponyme 
 Madeley est une ville d’Angleterre ;
 Madeley, un village d'Angleterre.

Homonymie de patronyme